Can Torrents es una obra del municipio de San Baudilio de Llobregat (Bajo Llobregat) incluida en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña .

Descripción 
Se trata de una casa señorial con planta baja, noble y buhardilla. De estructura inicialmente cúbica presenta ampliaciones en su lado izquierdo. El tejado es de teja árabe a cuatro vertientes. En los muros y ventanas combina la piedra y el ladrillo, tanto a la vista como enlucidos. El estilo es popular con cierta dignidad, incorporando elementos del gótico tardío en las ventanas lobuladas de los extremos, y renacentistas en la ventana despedazada central.

Historia 
Ha habido por bastante tiempo una corriente de opinión que mantenía que esta masía se construyó sobre el antiguo hospital medieval que daba nombre a la calle. El historiador santboià Carles Martí i Mira demostró que el tal hospital fue derribado totalmente y que esta masía se construyó de nueva planta en el , eso sí, en el lugar que el viejo hospital ocupaba y se realizó la ampliación posterior. 

A principios del  sufrió algunas ampliaciones y restauraciones, conservando del casal del  y de principios del XVI la puerta de medio punto con dovelas y ventanas de piedra de Montjuïc. 

Edifiios de San Boi de Llobregat